Copenhagen kan syfta på:

 Copenhagen (häst) –  en berömd häst som reds i Napoleonkrigen och pyreneiska fälttåget av hertigen av Wellington
 Copenhagen Records – ett danskt skivbolag
 Royal Copenhagen – en dansk porslinsfabrik

Geografi
 Copenhagen – Danmarks huvudstad, se Köpenhamn 
 Copenhagen, Louisiana
 Copenhagen, New York, Lewis County,